Vääräkoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vääränkosken Kanava, kanal, Södra Savolax, 
 Vääräkoski (fors i Finland), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar